PDU es una sigla que puede designar a:

 Unidad de datos de protocolo, por su sigla del inglés Protocol Data Unit;
 Aeropuerto de Paysandú, por su código IATA.